Vlag van het Federaal District (Brazilië), de vlag van het Braziliaanse Federaal District, het gebied waarin de nationale hoofdstad Brasilia gelegen is
 Vlag van het Federaal District (Mexico), de niet-officiële vlag van het Federaal District van Mexico, in feite de vlag van Mexico-Stad